De Grand Prix-wegrace van Valencia 1999 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1999. De race werd verreden op 19 september 1999 op het Circuit Ricardo Tormo Valencia nabij Cheste, Spanje.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1999
Valencia